Rozhovor může být:
 konverzace (mezilidská komunikace)
 dialog
 interview
 osobní pohovor
 skupinový rozhovor
 Interview (výzkum) – výzkumná metoda
 Interview (diagnostika) – diagnostická metoda

v kultuře
Rozhovor (film, 1974), americký film z roku 1974

Související články 
 debata, diskuse
 monolog

Externí odkazy